Cheti ist der Name folgender altägyptischer Personen:
 Hauptperson und möglicherweise Autor der Lehre des Cheti
 Cheti (Gaufürst), Fürst des Gazellengaus während der 11. Dynastie